Djibril steht für:
 die arabische Variante des Vornamens Gabriel und des Namens des Erzengels Gabriel

Djibril ist der Familienname folgender Personen:
 Alifatou Djibril (* 1980), togolesische Diskuswerferin und Kugelstoßerin
 Safia Elmi Djibril (* 1963), Politikerin in Dschibuti